Саша Баррези (, род. 24 апреля 1981) — американская актриса.

Баррези родилась на острове Мауи, Гавайи, где работала её мать, модель и иногда актриса Кэтрин. Будучи ребёнком она дебютировала в фильме «Гомер и Эдди», а в 1990-х работала моделью с агентствами Next и Elite. В 1999 году она начала актёрскую карьеру с небольшой роли в фильме «Американский пирог», а затем начала появляться на телевидении в ситкомах «Парень познаёт мир» и «Журнал мод».

Баррези имела две регулярные роли на телевидении; в ситкоме Run of the House (2003-04) с Джоуи Лоуренсом, и драмеLAX (2004-05) с Хизер Локлир, после чего была гостем в «C.S.I.: Место преступления Майами», «Сверхъестественное» и «Воздействие». Наибольшей известности она добилась благодаря роли в фильме 2009 года «Мальчишник в Вегасе» и двух его сиквелах.

Фильмография 
 Гомер и Эдди (1989)
 Поцелуй Иезавель (1990)
 Американский пирог (1999)
 Восставший из ада 5: Инферно (2000)
 Выпадающие (2000)
 Блондинка в законе (2001)
 Звонок (2002)
 Сверхъестественное (2007) - демон Casey
 Мальчишник в Вегасе (2009)
 Впусти меня. Сага (2010)
 Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок (2011)
 Мальчишник: Часть III (2013)

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Академии Табор (Массачусетс)
Актрисы телевидения США
Киноактрисы США